Григор Димитров Сарийски е български икономист, активист и общественик. Роден е през 1969 година. Работи като изследовател в Института за икономически изследвания към Българската академия на науките, доцент.

Григор Сарийски е сред българските икономисти, които активно се противопоставят на влизането на България в Еврозоната

Източници 

Български икономисти